Aiguillette peut désigner :
 une aiguillette, une fine tranche de viande de volaille située sur le magret chez le canard ;
 une aiguillette, un accessoire vestimentaire, sorte de lien textile unissant deux parties d'un vêtement (pourpoint, braguette, etc.) et pouvant se terminer par une pièce de métal appelée ferret ;
 une aiguillette, un poisson d'eau de mer du genre  ;
 une aiguillette de fond, un poisson du genre  appelé aussi poisson-flûte ;
 divers mollusques des genres ,  et , famille des , ordre des  ;
 l'Aiguillette, un sommet à la frontière entre la France et la Suisse, appelé tête de Balme côté français.

Voir aussi